Esta é uma Lista de clubes da Superleague Fórmula. Vinte e um carros, com as cores de clubes de futebol, principalmente da Europa, mas também da Ásia e da América do Sul, inciaram pelo menos uma corrida na Superleague Fórmula.

Sumário dos Clubes

Nota 1: Os números de 1 a 9 têm o zero atrás apenas para questão de ordenação na tabela para quem carregar na seta por baixo da célula "Nº". Para efeitos "oficiais" o zero não conta.

Estatísticas das equipas
Corridas 1 e 2

Super-Finais

Total

NOTA – Os resultados na 3ª Corrida (a Super-Final) aplicam-se apenas a todas as rondas de 2009 (excepto as rondas 2 e 5) e a todas as rondas a partir da temporada de 2010 (excepto a 11ª ronda de 2010. Os pontos na Super-Final apenas começaram a ser dados em 2010. De notar ainda que as tabelas acima podem não ser fiéis representações do desempenho de cada equipa devido ao sistema de pontuação ter sofrido alterações ao longo das épocas. As flutuações no número de clubes a disputar uma dada corrida e o número total de corridas nas quais participou um dado clube no total também pode levar a uma menos precisa representação estatística dos dados.

Referências

Superleague Formula Clubes